Олег Владиславович Стояновский (род. 26 сентября 1996 года, Москва) — российский волейболист, чемпион мира по пляжному волейболу (2019). Заслуженный мастер спорта России (2019).

Карьера 
Олег Стояновский начал заниматься волейболом в 9 лет. Тренировался в Москве, дорос до выступления на клубном уровне, играл за волейбольный клуб «Обнинск».

Победитель первенства России по пляжному волейболу 2013 года в Анапе среди юношей 1994—1996 года рождения (в паре с Артемом Ярзуткиным).

В 2013-м с Артемом Ярзуткиным Олег выиграл золото на чемпионате Европы среди юниоров (возрастная категория U-18) по пляжному волейболу в Молодечно.

Через год на юношеской олимпиаде российский дуэт также взял золото.

В июле 2019 года Олег Стояновский и Вячеслав Красильников завоевали первое в истории России золото чемпионата мира по волейболу на песке, который проходит с 1997 года.

Достижения 
 Чемпион мира (2019)
 Чемпион России (2015, 2017, 2019, 2022)
 Победитель юношеского чемпионата Европы-2013 и юношеской Олимпиады-2014 по пляжному волейболу.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (11 августа 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония).

Примечания

Ссылки 
 Олег Стояновский на сайте FIVB
 Статистика выступлений в пляжном волейболе

Волейболисты России
Чемпионы мира по пляжному волейболу
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года